So:
 So — пятый студийный альбом британского музыканта Питера Гэбриела.
 «So» — песня ню-метал-группы Static-X.